Новая Цыганка, Цыганка Ноуэ () — село в Кантемирском районе Молдавии. Наряду с сёлами Цыганка и Гёлтосу входит в состав коммуны Цыганка.

История 
С 11.06.1964 по начало 1990 года село называлось Новая Стояновка.

География 
Село расположено на высоте 23 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Новая Цыганка проживает 112 человека (50 мужчин, 62 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кантемирского района